Szai, település Japánban, Aomori prefektúrában, Simokita körzetben
Szai, ókori egyiptomi város, görögös nevén Szaisz
Szai, sziget Núbiában
szai, okinavai eredetű fegyver